Альги́мантас Балта́кис (; , Лялюнай, Утенский уезд — , Вильнюс) — советский и литовский поэт, литературный критик, переводчик. Народный поэт Литовской ССР (1986).

Биография 

Родился в местечке Лялюнай. Окончил гимназию в Каунасе (1949). В 1954 году закончил Вильнюсский государственный университет по специальности «литовский язык и литература». В 1952—1956 годах работал литературным сотрудником, затем заведующим отделом, потом ответственным секретарём в журнале «Тарибине мотерис» (; «Советская женщина»). Затем в 1956—1990 годах (с перерывами) в редакции литературного журнала «Пяргале» (; «Победа»), в 1964—1967 и в 1985—1989 годах — главный редактор журнала. С 1955 года член Союза писателей Литвы.
Жил в Вильнюсе.

Награды и звания 
 1980, 15 февраля — Орден «Знак Почёта»
 1966 — Лауреат фестиваля «Весна поэзии».
 1967 — Премия ЛКСМ Литвы за книгу «Странствующая гора» ().
 1974 — Приз колхоза им. С. Нерис «За лучшее стихотворение года на деревенскую тему».
 1976 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР
 1986 — Народный поэт Литовской ССР
 2005 — Кавалер ордена «За заслуги перед Литвой»
 2006 — Премия Правительства Литовской Республики в области культуры и искусства.

Творчество 
Выпустил, начиная с 1955 года, свыше двадцати сборников стихотворений, а также статей о литовской поэзии. Стихи Балтакиса переводились на латышский, русский языки. Переводил на литовский язык стихотворения Александра Блока, Расула Гамзатова, Ояра Вациетиса. Перевёл также стихотворения А. С. Пушкина «Д. В. Давыдову» («Тебе, певцу, тебе, герою!..»), «Движение» («Движенья нет, сказал мудрец брадатый...»), «Полководец» («У русского царя в чертогах есть палата...» ), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Прозаик и поэт» («О чем, прозаик, ты хлопочешь?..»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»)

Издания 

 Lietučiui dulkiant, eilėraščiai. 1955
 Velnio tiltas, eilėraščiai. 1957
 Keturios stygos, eilėraščiai. 1959
 Mažosios poemos, eilėraščiai. 1963
 Požeminės upės, eilėraščiai. 1967
 Keliaujantis kalnas, eilėraščiai. 1967
 Akimirkos, eilėraščiai. 1970
 Stebuklinga žolė, eilėraščiai. 1971
 Vabaliukų balius, eilėraščiai. 1972
 Duona ir debesys, eilėraščiai. 1973
 Poetų cechas, pastabos apie šiuolaikinę lietuvių poeziją. 1975
 Dedikacijos, eilėraščiai. 1975
 Priemiesčio berniokas, eilėraščiai. 1976
 Upės ir tiltai, eilėraščiai. 1976
 Strazdiškio elegijos, eilėraščiai. 1979
 Maratonas, lyrikos rinktinė. 1980
 Rinktiniai raštai, 2 t. 1983
 Mudviejų vakaras, meilės lyrika 1986
 Brolių valanda, vertimų rinktinė. 1986
 Nepaklusnus šunytis, pastabos apie šiuolaikinius eilėraščius. 1989
 Kas kur gyvena, poemėlė. 1989
 Atodūsis, eilėraščiai. 1993
 Apvirtę Grižulo ratai, eilėraščiai. 1994
 Vienuolynas, eilėraščiai. 1998
 Žvirblių žiemavietė, eilėraščiai. 2005
 Pusryčiai dviese, meilės lyrika. 2005.

Примечания

Ссылки 
 Baltakis, Algimantas

Литовские поэты
Народные поэты Литовской ССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Переводчики поэзии на литовский язык
Члены Союза писателей Литвы